Osoby o tym nazwisku:
 Edward Turczynowicz – polski adwokat, szachista i działacz sportowy
 Jacek Turczynowicz – polski brydżysta
 Jan Turczynowicz – polski adwokat, samorządowiec
 Jerzy Turczynowicz – polski inżynier
 Jolanta Turczynowicz-Kieryłło – polska adwokat, wykładowca akademicki, autorka kampanii społecznych, szachistka
 Józef Stefan Turczynowicz – rzymskokatolicki duchowny
 Roman Turczynowicz – polski tancerz i pedagog
 Stanisław Turczynowicz – polski hydrotechnik
 Tomasz Turczynowicz – polski architekt